Список топ-100 найкасовіших фільмів в українському кінопрокаті містить анотоване перерахування лідерів бокс-офісу України для фільмів, що виходили в український широкий кінопрокат.

Список включає збори, зароблені фільмами під-час продажу квитків у кінотеатрах України; прибуток від VHS/DVD/Blu-Ray/Video-on-demand, показу на ТБ тощо не враховується. Суми вказуються у доларах США і не враховують інфляцію. Сума вказаних зборів дорівнює зборам фільмів за всю їхню прокатну історію в Україні, включно з ре-релізами.

Переважна кількість фільмів у таблиці — американські блокбастери голлівудського виробництва. Окрім голлівудських, у таблиці також є 17 російськомовних фільмів, вироблених в Україні/Росії.

Методологія підрахунку 
Якщо у таблиці спеціально не вказано іншого джерела, джерелом для суми касових зборів у дол. США є сайт boxofficemojo.com. Якщо у таблиці спеціально не вказано іншого джерела, джерелом для суми касових зборів у грн та кількості проданих квитків є сайт kino-teatr.ua/uk/. Враховуючи, що кінопрокат в незалежній Україні розпочався лише у 1995 році та факт того що у публічному доступі немає жодної інформації щодо касових зборів/кількості проданих квитків для окремих фільмів за період 1995—2005 роки, дані у рейтинговій таблиці включають лише інформацію про фільми, що демонструвалися в кінотеатрах України починаючи з 2006 року. Єдине що відомо про кінопрокат в Україні в період з 1995—2005 роки, це сума загальних касових зборах у дол. США за 2000—2005 роки, які вперше оприлюднило Держкіно та Довженко-центр у 2012 році в «Українському кіно посібнику 2011/2012»:

Список найкасовіших фільмів в Україні (без урахування інфляції) 
Таблиця відсортована за зборами у доларах США (USD).

 Колір фону       вказує фільми, що нині демонструються у кінотеатрах

Див. також 
 Список найкасовіших українських фільмів
 Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb
 Список найкасовіших фільмів
 Список 100 найкращих фільмів в історії українського кіно

Зауваги

Посилання на джерела

Посилання 
 Ukraine Yearly Box Office  на Box Office Mojo 

Списки фільмів
Кінематографічні рейтинги
Український кінематограф